CZT steht für:
 Handelsname für Cadmiumzinktellurid
 Mitsubishi Colt CZT, japanisches Fahrzeugmodell, siehe Mitsubishi Colt #Colt (Z30, 2004–2012)
 Chirp-z-Transformation, siehe Bluestein-FFT-Algorithmus
 Dimmit County Airport (IATA-Code), Flughafen von Carrizo Springs, Dimmit County, Texas

czt steht für:
 Zotung (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Zotung im Chin-Staat, Myanmar, eine der Mizo-Kuki-Chin-Sprachen

Abkürzung